II liga polska w piłce nożnej (1996/1997)

Grupa zachodnia  

  1. Dyskobolia Grodzisk          34 22  6  6 71-39 72 
  2. Pogoń Szczecin               34 19 10  5 56-24 67 
  3. Elana Toruń                  34 19  6  9 56-36 63 
  4. Krisbut Myszków              34 17  7 10 33-20 58 
  5. Polonia Bytom                34 15  8 11 40-33 53 
  6. Ruch Radzionków              34 16  4 14 41-35 52 
  7. Miedź Legnica                34 15  6 13 53-49 51  
  8. Varta Namysłów               34 13 11 10 42-27 50 
  9. Aluminium Konin              34 12 13  9 31-27 49  
 10. Chemik Police                34 14  6 14 35-40 48 
 11. Naprzód Rydułtowy            34 11 13 10 34-33 46  
 12. KP Wałbrzych                 34 13  4 17 32-46 43 
 13. Zawisza Bydgoszcz            34 11  9 14 37-38 42  
 14. Lechia Zielona Góra          34 11  6 17 28-42 39 
 15. Lechia Gdańsk                34  9  7 18 27-47 34  
 16. Chrobry Głogów               34  7  6 21 36-73 27  
 17. GKP Gorzów Wielkopolski      34  5 11 18 23-44 26 
 18. Szombierki Bytom             34  4 13 17 27-49 25

Grupa wschodnia 

  1. Petrochemia Płock            34 22  6  6 83-23 72 
  2. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 21  7  6 67-37 70
  3. Stal Stalowa Wola            34 19 11  4 56-25 68 
  4. Ceramika Opoczno             34 16  8 10 63-40 56
  5. Wawel Kraków                 34 13 11 10 50-54 50  
  6. Okocimski KS Brzesko         34 12 13  9 40-36 49  
  7. Unia Tarnów                  34 13 10 11 41-41 49 
  8. Jeziorak Iława               34 12 12 10 46-39 48  
  9. Górnik Łęczna                34 14  6 14 49-36 48  
 10. RKS Radomsko                 34 14  5 15 37-46 47 
 11. Cracovia                     34 12  8 14 38-40 44  
 12. Avia Świdnik                 34  9 12 13 46-55 39  
 13. Świt Nowy Dwór Mazowiecki    34 10  9 15 38-59 39  
 14. Hetman Zamość                34  9 10 15 34-53 37  
 15. Siarka Tarnobrzeg            34  9  9 16 35-46 36  
 16. Pomezania Malbork            34  9  6 19 31-60 33 
 17. Dolcan Ząbki                 34  8  8 18 36-60 32 
 18. Stal Mielec                  34  4  9 21 24-64 21  

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie